Новая Казанка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новая Казанка — прежнее название села Жанаказан в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области

Россия 
 Новая Казанка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Новая Казанка — деревня в Бардымском районе Пермского края.